L'édition masculine 2021 du tournoi de tennis de Rome se déroule du 9 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américain John Isner, du Canadien Milos Raonic, du Croate Borna Ćorić, du Norvégien Casper Ruud et des Suisses Roger Federer et Stanislas Wawrinka. Ils sont respectivement remplacés par Laslo Djere, Yoshihito Nishioka, Miomir Kecmanović, Aljaž Bedene, Reilly Opelka et Lloyd Harris.

Lauréats 
L'Espagnol Rafael Nadal remporte le tournoi en simple en battant en finale Novak Djokovic. Il s'agit du  titre ATP de sa carrière en simple, le  titre à Rome, le  en Master 1000, égalant le record de titres dans cette catégorie de Novak Djokovic.

En double, Nikola Mektić et Mate Pavić décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Rajeev Ram et Joe Salisbury. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline. Sur les dix tournois auxquels ils ont participé depuis le début de la saison, les deux Croates ont disputé huit finales et ont remporté six d'entre elles (dont trois en Master 1000).

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Rome
 Saison 2021 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Rome (WTA 2021) : tournoi féminin
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2021
Sport en Italie en 2021
Rome
Tennis en mai 2021